Саин Алто има више значења:

 Општина Саин Алто (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Саин Алто (Саин Алто, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику